Тонешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Леляска.
 Тонешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Симбурешть.